Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але їй не дозволили взяти участь, оскільки в сітці вже було дві тенісистки з першої шістки.
Серена Вільямс виграла турнір, перемігши у фіналі 9-ту сіяну Люціє Шафарову з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Агнешка Радванська (знялась через травму спини)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Маріон Бартолі (3-тє коло)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Сабіне Лісіцкі (чвертьфінал, знялася через травму лівої гомілки)
  Єлена Янкович (2-ге коло)
  Анастасія Павлюченкова (3-тє коло)
  Луціє Шафарова (фінал)

  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
  Крістіна Макгейл (1-ше коло)
  Яніна Вікмаєр (2-ге коло)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Полона Герцог (півфінал)
  Шанелль Схеперс (1-ше коло)
  Ярміла Ґайдошова (1-ше коло)
  Марина Еракович ''(3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Family Circle Cup
2012